Лахті — багатозначний термін, який може бути топонімом, назвою спортивного клубу, стадіону, стрілецької зброї та прізвищем фінського походження.

Прізвище 
 Аймо Лахті (1896–1970) — фінський конструктор стрілецької зброї.
 Крістін Лахті (*1950) — американська акторка фінського походження.
 Тіммі Лахті (*1990) — фінський футболіст.
 Янне Лахті (*1982) — фінський хокеїст, нападник.

Топоніми 
 Лахті — місто у Фінляндії.

Спортивні клуби 
 «Лахті» — фінський футбольний клуб з однойменного міста.

Стадіон 
 Стадіон Лахті — реконструйований стадіон в однойменному місті в Фінляндії.

Види стрілецької зброї 
 Лахті-Салоранта M/26 — ручний кулемет фінського виробницства.
 Лахті L-35 — пістолет фінського виробницства.

Див. також 
 1498 Лахті — астероїд головного поясу, названий на честь міста.

Багатозначні терміни